Nowopetriwka (ukrainisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Nowopetriwka (Henitschesk), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Henitschesk
 Nowopetriwka (Beryslaw), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Beryslaw
 Nowopetriwka (Mahdalyniwka), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Mahdalyniwka
 Nowopetriwka (Sofijiwka), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Sofijiwka
 Nowopetriwka (Kramatorsk), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Kramatorsk
 Nowopetriwka (Dobrowelytschkiwka), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Dobrowelytschkiwka
 Nowopetriwka (Kropywnyzkyj), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Kropywnyzkyj
 Nowopetriwka (Mala Wyska), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Mala Wyska
 Nowopetriwka (Nowoarchanhelsk), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Nowoarchanhelsk
 Nowopetriwka (Petrowe), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Petrowe
 Nowopetriwka (Baschtanka), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Baschtanka
 Nowopetriwka (Bratske), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Bratske
 Nowopetriwka (Baschtanka), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Baschtanka
 Nowopetriwka (Snihuriwka), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Snihuriwka
 Nowopetriwka (Beresiwka, Snamjanka), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Beresiwka, Landgemeinde Snamjanka
 Nowopetriwka (Beresiwka, Mykolajiwka), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Beresiwka, Siedlungsgemeinde Mykolajiwka
 Nowopetriwka (Welyka Mychajliwka), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Welyka Mychajliwka
 Nowopetriwka (Berdjansk), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Berdjansk
 Nowopetriwka (Saporischschja), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja
 Nowopetriwka (Wassyliwka), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Wassyliwka
 Nowopetriwka (Bilopillja), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Bilopillja
 Nowopetriwka (Romny), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Romny

 Nowopetriwka (Lebedyn), Ansiedlung in der Oblast Sumy, Rajon Lebedyn